Alte Dame bezeichnet 
 ein weibliches Mitglied einer Studentenverbindung nach dem Studium, siehe Alter Herr (Studentenverbindung) 
 eine Fußballspielerin in einer fortgeschrittenen Altersklasse, siehe Alte Herren (Fußball)
 Die alte Dame und die Tauben, Kurzfilm 1997 
 die Wuppertaler Schwebebahn

Alte Dame ist der Spitzname folgender Fußballvereine
 Juventus Turin
 Hertha BSC
Siehe auch:
Alte Jungfer
Alte Weib
Altweiber
Die alte Frau im Lehnstuhl
Tod einer alten Frau
Der Besuch der alten Dame